Weilerau ist der Ortsname von

 Weilerau (Gerolsbach), Ortsteil der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Weilerau (Gnotzheim), Ortsteil des Marktes Gnotzheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern